Das Wort Dirt (en.: Schmutz, Dreck) bezeichnet
 Dirt (Album), ein Musikalbum der Gruppe Alice in Chains von 1992
 Dirt (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie
 Colin McRae: Dirt, die 6. Version der Rennspielserie Colin McRae Rally
 DIRT, eine Punkband aus den 1980er Jahren
 Dirt Jump, eine Mountainbike-Sportart
 Joe Dreck, einen Film von 2001

Siehe auch:
 Alum Dirt Branch, ein Fluss im US-Bundesstaat Kentucky